Liveswif är en mjukvara med vars hjälp det är möjligt att skapa flashanimationer. Programmet var ursprungligen tänkt att lanseras som ett lågprisalternativ till Adobe Flash men råkade publiceras som gratisprogram och har sedan dess funnits tillgängligt kostnadsfritt.

Se även
 OpenSwif

Externa länkar
 Liveswifers.org

Fria bildbehandlingsprogram